Blutige Weihnachten bezeichnet:

 Blutige Weihnachten (1945), politische Kampagne gegen bulgarische Kollaborateure (1945)
 Blutige Weihnachten (1963), Beginn einer militärischen Aktion auf Zypern (1963)
 Santa’s Slay – Blutige Weihnachten, US-amerikanische Horrorkomödie (2005)